A Woman's Past – film del 1915 diretto da Frank Powell
A Woman's Past – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Federal Films